Але́лья ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 9,58 км². Население — 9557 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Alella 
 Información de la Generalitat de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña 
 Información de la diputación de Barcelona

Города Барселоны
Муниципалитеты Барселоны